Cílix (heroi grec)fill d'Agenor i de Telefaassa, epònim de la Cilícia
 Cílix (ceràmica), copa per a beure vi, amb un cos relativament poc profund i ample, aixecat sobre un peu i amb dues nanses disposades simètricament